Mirambeau kan syfta på:
 Mirambeau, Charente-Maritime
 Mirambeau, Haute-Garonne